State Street Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 State Street Historic District (Idaho), ID-Nr. 78001036
 State Street Historic District (Indiana), ID-Nr. 06001290
 State Street Historic District (Jefferson County, New York), ID-Nr. 83001684
 State Street Historic District (Monroe County, New York), ID-Nr. 84000402
 State Street Historic District (Wisconsin), ID-Nr. 97001582